Jean-Louis Boncœur (1911-1997), acteur et écrivain français
 Jean Boncœur, raseteur français